Diego García de Padilla – wielki mistrz Zakonu Kalatrawy w latach 1355–65
 Diego García (ur. 1907) – argentyński piłkarz
 Diego García (1961–2001) – hiszpański lekkoatleta, maratończyk
 Diego García (ur. 1996) – hiszpański lekkoatleta, chodziarz

Zobacz też 
 Diego Garcia